Territórios Britânicos Ultramarinos — parte do Reino Unido
 Território de ultramar (França) — parte da República Francesa
 Território neerlandês ultramarino — parte do Reino dos Países Baixos
 Império Português — domínio imperial colonial de Portugal também referido como "Ultramar Português"

Ver também